Civica ist der Familienname folgender Personen:

 Marcus Vettulenus Civica Barbarus, römischer Politiker und Senator
 Massimiliano Civica (* 1974), italienischer Theaterregisseur